Тасу́та — село в Ботлихском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Ботлихский».

География 
Расположено в 5 км к северу от села Ботлих, на правом берегу реки Чанковская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района